Saratoga steht für:

 die australische Fischart Leichhardts Knochenzüngler (Scleropages leichardti)
 Saratoga (Band), spanische Heavy-Metal-Band
 Saratoga (Film), US-amerikanische Filmkomödie (1937) von Jack Conway
 Chrysler Saratoga, Pkw-Modell des Automobilherstellers Chrysler
 USS Saratoga, traditioneller Schiffsname der US-amerikanischen Marine
 ein sechssitziges Flugzeug des US-Herstellers Piper, siehe Piper PA-32R
 Saratoga (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra
 Saratoga Table, Tafelberg im westantarktischen Queen Elizabeth Land
 ein Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna, siehe :en:Hotel Saratoga, Havana und :en:Hotel Saratoga explosion

Saratoga ist der Name folgender Ortschaften

in den Vereinigten Staaten:
 Saratoga (Alabama)
 Saratoga (Arkansas)
 Saratoga (Florida)
 Saratoga (Illinois)
 Saratoga (Indiana)
 Saratoga (Iowa)
 Saratoga (Kalifornien)
 Saratoga (Kentucky)
 Saratoga (Minnesota)
 Saratoga (Mississippi)
 Saratoga (Missouri)
 Saratoga (New York)
 Saratoga (North Carolina)
 Saratoga (Texas)
 Saratoga (Virginia)
 Saratoga (Washington)
 Saratoga (Town), Town(ship) im Wood County, Wisconsin
 Saratoga (Wyoming)

 als Saratoga Springs

in Polen
 Saratoga (Kreis Oststernberg), deutscher Name von Zaszczytowo, Woiwodschaft Lebus

Siehe auch:
 Schlacht von Saratoga vom 7. Oktober 1777
 Saratoga-Feldzug, der Kontext dazu